Les Fastes capitolins (Fasti capitolini consolari e trionfali) sont des documents épigraphiques trouvés en 1546-1547 dans les ruines du forum romanum à côté du temple des Dioscures.

Ils contiennent la liste des magistrats suprêmes de la République romaine, à savoir les consuls et les censeurs, les decemviri, les tribuns militaires à pouvoir consulaire et les dictateurs de 483 av. J.-C. à 19 av. J.-C. et la liste des triomphes du début de la République à 19 av. J.-C, sous le règne d’Auguste, le premier empereur romain.

Avec des listes similaires trouvées à Rome et ailleurs, ils se composent de trois listes chronologiques :
 Les Fastes consulaires capitolins (en latin : Fasti consulari capitolini, abrégé en : Fasti cos. capitolini) ;
 Les Fastes triomphaux capitolins (en latin : Acta triumphorum capitolina, abrégé en : Acta triumph. capitolina)
 La liste des Jeux séculaires.

Les Fastes capitolins étaient à l'origine gravés sur des tablettes de marbre érigées dans le forum romain. Les parties principales ont été découvertes dans un état fragmentaire et retirées du forum en 1546, alors que d'anciennes structures étaient démantelées pour produire du matériel pour la construction de la basilique Saint-Pierre. Elles ont été amenées en 1586 au palais des Conservateurs sur la colline du Capitole adjacente, où elles font partie de la collection des Musées du Capitole, avec d'autres antiquités romaines. Avec les histoires d'écrivains tels que Tite-Live et Denys d'Halicarnasse, les Fastes capitolins constituent l'une des principales sources de la chronologie romaine.

Histoire 

Le terme fasti désignait à l'origine les calendriers publiés par le Collège des pontifes, indiquant les jours où les affaires pouvaient être traitées (fasti) et ceux où elles étaient interdites pour des raisons religieuses (nefasti). Ces calendriers comprenaient fréquemment les listes des magistrats de l'année. Dans de nombreuses cultures anciennes, la manière la plus courante de désigner les années individuellement était les noms des magistrats présidents. Les consuls élus chaque année étaient les magistrats éponymes à Rome, et donc les listes des consuls remontant à de nombreuses années étaient utiles pour dater les événements historiques. Au fil du temps, ces listes sont également connues sous le nom de fasti . 

Les Fastes capitolins auraient été gravés d'abord sur le mur de la Regia, à l'origine la résidence ou le siège officiel des rois de Rome, et plus tard à la résidence officielle du Pontifex maximus, le grand prêtre de Rome, entre 36 et 30 av. J.-C.. Les Annales maximi, archives de l'histoire romaine de la période la plus ancienne à la fin du , et l’une des sources consultées par les historiens antiques, étaient conservées dans la Regia. Selon une autre supposition, les Fasti Capitolini pourraient avoir été inscrits sur l'arc d'Auguste, en 18 av. J.-C.. Ils ont ensuite été poursuivis jusqu'à la mort d'Auguste en 14 après JC..

En 1540, le pape Paul III autorise l'utilisation de la pierre du forum pour la construction de la basilique Saint-Pierre. Les structures de la partie du forum où les fasti sont découverts sont démantelées entre le 15 août et le 14 septembre 1546. Une partie de la pierre est vendue à des tailleurs de pierre pour être réutilisée dans la construction, tandis qu'une partie est vendue à des chaufourniers pour être utilisée pour le ciment. Le travail est effectué par une entreprise de carriers locaux, avec peu de considération pour la valeur archéologique des structures anciennes, mais les érudits Onofrio Panvinio et Pirro Ligorio observent la démolition et remarquent une partie des fasti encore encastrée entre les pilastres dans un mur. D'autres portions sont trouvées éparpillées à proximité, sauvées par les érudits qui ordonnent de creuser d'autres tunnels afin de rechercher des fragments. Certains sont retrouvés incrustés dans des bâtiments voisins, preuve que des pierres du même secteur avaient déjà été réutilisées. Il s'agit très probablement d'une découverte tout à fait accidentelle, lors de l'excavation d'un four à chaux, devant le temple d'Antonin et Faustine dans le Forum romain.

Trente fragments des Fastes capitolins ont été récupérés, ainsi que vingt-six fragments des Acta Triumphalia, ou Fasti triumphales, datant de la même période et où figurent les noms des généraux romains qui avaient été honorés d'un triomphe. Alexandre Farnèse (cardinal) les a amenés au palais des Conservateurs sur la colline du Capitole, à proximité, où Ligorio et Michel-Ange les ont reconstitués sur la base des observations de Panvinio et Ligorio. Pour cette raison, depuis lors, ils sont appelés Fasti Capitolini. Ils sont murés dans le fond de la cour du palais et en 1586, avec une disposition qui rappelle celle de la cour, ils sont placés à l'emplacement actuel. Deux fragments supplémentaires ont été découverts lors de fouilles dans le forum en 1817 et 1818. D'autres ont été découverts lors de fouilles entre 1872 et 1878, le dernier fragment a été découvert dans le Tibre en 1888. 

Aujourd'hui, le palais fait partie des musées du Capitole et les Fastes capitolins sont abrités dans la Salle de la Louve, avec la Louve capitoline en son centre, qui donne son nom à la salle.

Contenu 

Les Fasti Capitolini présentent deux listes de noms différentes, qui présentent quelques lacunes. La première, reconstitué à partir de 30 fragments de marbre, présente la liste des consuls de 483 av. J.-C. à 13 av. J.-C., et pour cette raison est appelée Fastes consulaires (Fasti consolari), tandis que la seconde, correspondant à 26 fragments, provenant vraisemblablement des Fornix des Arcs d'Auguste, rapporte la liste des triomphes à partir de 753 av. J.-C. à 19 av. J.-C., et est donc appelée Fasti triumphales (Triumpal Fasti). Un précieux fragment de cette dernière série mentionne le nom de Romulus, fondateur de la ville.

En raison de l'état fragmentaire des Fasti Capitolini, il n'est pas tout à fait certain qu'ils aient commencé avec la première année de la République ou avec la royauté romaine, comme les Fasti Triumphales connexes. La première année qui existe partiellement est 483 av. J.-C.. La dernière année survivante est AD 13, et le fasti a probablement pris fin l'année suivante. Les années existantes comprennent les noms des consuls qui ont donné leurs noms à chaque année, ainsi que des consuls suffecti, qui ont remplacé ceux qui ont démissionné ou sont décédés au cours de leur année de mandat. Les fasti comprennent également les dictateurs et maîtres de cavalerie (magistri equitum) pour les années où ils ont été nommés, ainsi que les censeurs, les décemvirs et les tribuns militaires à pouvoir consulaire pour les années où ils ont été élus à la place des consuls.

On pense que la forme originale du fasti consistait en quatre grandes tablettes, chacune mesurant plusieurs pieds de haut. Le premier a couru jusqu'à 390 av. J.-C., le second jusqu'à 293, le troisième jusqu'à 154 et le quatrième jusqu'à 9 av. J.-C., avec les années restantes jusqu'à 14 après J.-C. dans la marge. Les fasti comprennent un certain nombre de notes indiquant quand les titulaires de charge mentionnés ont démissionné, sont décédés ou ont été tués au cours de leurs années de mandat ; ils fournissent des informations supplémentaires, telles que les années au cours desquelles les guerres importantes ont commencé, les raisons de la nomination des dictateurs, le nombre de lustres pris par les censeurs et le nombre d'années depuis la fondation de Rome, selon l'époque de Caton l'Ancien, donné tous les dix ans. Caton a placé la fondation de Rome un an plus tard que Varron, de sorte que les années données dans les fasti apparaissent postérieures aux dates indiquées dans les colonnes de gauche.

Les Fastes capitolins ont été transcrits et publiés pour la première fois par Marliani à Rome en 1549, Sigonius à Modène en 1550 et Robortelli à Venise en 1555. Les premières publications ont été fortement remaniées pour donner l'impression d'être complètes. La reconstruction actuelle fait partie du Corpus Inscriptionum Latinarum, apparaissant dans le premier volume, et depuis plusieurs fois modifié.

Précision historique 
Bien que certains érudits aient remis en question l'exactitude des Fasti capitolins, en particulier en ce qui concerne la première partie, la chronologie globale est remarquablement cohérente d'une source à l'autre, et tous les historiens et annalistes romains placent le début de la République dans un laps de temps d'environ sept ou huit ans. Les Fasti capitolins représentent la version la plus longue de la chronologie, et l'opinion savante actuelle accepte la quasi-totalité de la liste, à deux exceptions près : les soi-disant « années de dictateurs », quatre années durant la dernière partie du  pendant lesquelles les dictateurs des années précédentes seraient restés en fonction sans l'élection de consuls ; et un laps de temps qui a précédé l'adoption des lois licinio-sextiennes (lex Licinia Sextia) en 367 avant J.-C., au cours duquel les tribuns de la plèbe auraient empêché l'élection des magistrats annuels pendant cinq ans afin de forcer le passage des lois.

Les quatre« années de dictateurs » sont généralement considérées comme une interpolation tardive, car un tel écart remarquable par rapport à la constitution romaine, qui limitait normalement le mandat d'un dictateur à six mois, n'est mentionné par aucun des historiens romains, pas plus que les «années de dictateur » trouvées dans aucune autre source que les Fasti capitolins. La soi-disant « anarchie » au début du  est moins facile à expliquer car l'histoire de cette période est corroborée dans plusieurs récits, dont ceux de Tite-Live et Diodore de Sicile, mais la durée pendant laquelle Rome était sans magistrats annuels a peut-être été exagérée, peut-être seulement un an, comme l'a déclaré Diodore.

Transcription 
Les tableaux suivants donnent les magistrats et les événements de la reconstruction la plus récente des Fasti Capitolini. Les années fournies sont basées sur la chronologie de Varron ; années, l'AUC indiquée dans le tableau d'origine est indiquée sous « remarques ». Les parties des noms et du texte entre crochets ont été interpolées. Des points (points) ont été fournis pour les abréviations. Un tiret cadratin est utilisé pour les filiations manquantes ou inconnues ou d'autres praenomina abrégées. Les autres textes manquants sont indiqués par des points de suspension entre parenthèses, [. . . ]. Ces tableaux utilisent des conventions modernes pour distinguer entre I et J, et entre U et V. Sinon, les noms et les notes sont donnés comme orthographiés dans le fasti. Les orthographes romaines archaïques, telles que Aimilius pour Aemilius, et caussa pour causa, ont été conservées. Une liste de phrases latines et d'abréviations apparaissant ci-dessous suit le dernier tableau.

Magistratures 

 Censs. = Censores, censeurs
 Coss. = Consules, consuls
 Dict. = dictateur
 Imp. = imperator, empereur
 Mag. Éq. = magister equitum
 Tribuni Militum cos. pot. = tribuni militum consulari potestate, tribuns militaires dotées de pouvoirs consulaires, ou«  tribuns consulaires »
 IIIvir = triumvir rei publicae constituantndae, triumvir pour restaurer la République













Formules et abréviations 

 abdicarunt ut decemviri consulari imperio fierent = abdiqué pour la nomination des décemvirs avec l'imperium consulaire
 abdicavit (abd.) = a démissionné, a abdiqué
 ambo primi de plebe = la première fois que les deux étaient de la plèbe
 Bellum Antiochinum = Guerre antiochique
 Bellum Gallicum cisalpinum = Guerre avec la  Gaule cisalpine
 Bellum Marsicum = Guerre sociale (Rome)
 Bellum Persicum = Guerre avec Persée (Troisième guerre macédonienne)
 Bellum Philippicum = Guerre avec Philippe V (roi de Macédoine) (Deuxième guerre macédonienne )
 Bellum Punicum primum/secundum/tertium = Première / Deuxième / Troisième guerre punique
 clavi figendi causa = enfonça un clou dans le mur du temple de Jupiter Optimus Maximus sur le Capitole, rite sacré invoqué en cas d'urgence
 comitiorum habendorum causa = convoqua les assemblées de la République romaine (comices), généralement pour l'élection de nouveaux magistrats.
 decemviri consulari imperio legibus scribundis facti eodem anno = décemvirs avec imperium consulaire pour enregistrer les lois ont été nommés (élus) la même année
 hoc anno dictateur et magister equitum sine consulibus fuerunt = cette année le dictateur et magister equitum [suite] sans consuls.
 in eius locum factus est (in loc. fe) = à sa place a été choisi (élu, nommé)
 in magistratu damnatus est (in mag. damn. e.) = a été condamné dans [sa] magistrature
 in magistratu mortuus est (in mag. mort. e., in mme) = est mort dans [sa] magistrature
 in magistratu occisus est (in mag. occ. e.) = a été tué dans [sa] magistrature
 in proelio occisus est =a été tué à la guerre
 interregni causa = dû à l'interrègne
 Latinarum feriarum causa = organisa la fête latine
 lustrum fecerunt (lf) [chiffre] = le x ème lustrum (recensement) a été fait (tenu, pris)
 postea quam dictatura/censura abiit = après avoir quitté la dictature/censure
 primus e plebe = le premier parmi les plébéiens
 quaestionum exercendarum causa = poursuivre une enquête
 qui (in hoc honore) postea [nom] appellatus est = qui (en son honneur) fut par la suite appelé [nom]
 qui scriba fuerat = qui avait été scribe
 rei gerundae causa (rgc) = effectuer une tâche, généralement un commandement militaire
 rei publicae constituantndae causa = réforma la constitution de la République
 seditionis sedandae = réprima la sédition
 senatus legendi causa = remplit le rôle du sénat
 sine collega = sans collègue
 sine magister equitum = sans magister equitum
 solus consulatum gessit = le consul unique élu
 tribunicia potestate = détenir le pouvoir tribunicien (le pouvoir de veto ou d'interdire une action des magistrats)
 vitio facti abdicarunt = ils ont démissionné à cause d'un vitium, une faute dans les auspices

Notes et références

Bibliographie 
  Ettore Pais, Fasti triumphales populi Romani, Rome, 1920.
  Attilio Degrassi, « Fasti consulares et triumphales », Inscr. It., XIII, 1.
  Attilio Degrassi, I Fasti consolari dell'impero romano dal 30 av. C. al 613 d. C., Rome, 1952.
 Transcription et traduction .
  Attilio Degrassi, « Fasti Anni Numani et Iuliani », Inscr. It., XIII, 2.
  Elisabeth Nedergaard, « Restructuring the Fasti Capitolini », Analecta Romana Instituti Danici (An.Rom.), Roma, 30, 2004, pp. 83-99.
  Elisabeth Nedergaard, « Facts and Fiction about the Fasti Capitolini », Analecta Romana Instituti Danici (An.Rom.), Roma, 27, 2001, pp. 107-127.
  Elisabeth Nedergaard, « La collocazione originaria dei Fasti Capitolini e gli archi di Augusto nel Foro Romano », BCAR (Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma), Roma, 96, 1994-1995, pp. 33-70.
  Patrick Tansey, « A New Reading in the fasti augurum », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE), Bonn, 144, 2003, pp. 245-253.
  Massimo Gusso, « Appunti sulla notazione dei Fasti Capitolini interregni caus(sa) per la (pro-)dittatura di Q. Fabio Maximo nel 217 a.C. », Historia (Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte), Stuttgart, 39, 1990, pp. 291-333.
  William McCuaig, « The Fasti Capitolini and the study of Roman Chronology in the sixteenth century », Athenaeum (Athenaeum. Studi periodici di letteratura e storia dell'antichità), Pavia, 79, 1991, pp. 141-159.
  Christopher J. Simpson, « The Original Site of the Fasti Capitolini », Historia (Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte), Stuttgart, 42, 1993, pp. 61-81.
  John Bodel, « Chronology and Succession 1 : Fasti Capitolini Fr. XXXIId, the Sicilian Fasti, and the Suffect Consuls of 36 BC », ZPE (Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik), Bonn, 96, 1993, pp. 259-266.
  John Bodel, « Chronology and Succession 2 : Notes on Some Consular Lists on Stone », ZPE (Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik), Bonn, 105, 1995, pp. 279-296.
  Jörg Rüpke, « Fasti : Quellen oder Produkte römischer Geschichtsschreibung ? », Klio (Klio. Beiträge zur alten Geschichte), Berlin, 77, 1995, pp. 184-202.
 Marcus Tullius Cicero, De Oratore.
 Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica (Library of History).
 Titus Livius (Livy), History of Rome.
 Theodor Mommsen et alii, Corpus Inscriptionum Latinarum (The Body of Latin Inscriptions, abbreviated CIL), Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (1853–present).
 Dictionary of Greek and Roman Antiquities, William Smith, ed., Little, Brown, and Company, Boston (1859).
 René Cagnat et alii, L'Année épigraphique (The Year in Epigraphy, abbreviated AE), Presses Universitaires de France (1888–present).
 James Chidester Egbert, Introduction to the Study of Latin Inscriptions, American Book Company, New York (1895).
 Harper's Dictionary of Classical Literature and Antiquities, Harry Thurston Peck, ed. (Second Edition, 1897).
 Rodolfo Lanciani, New Tales of Old Rome, Macmillan & Company, London (1901).
 John Sandys, Latin Epigraphy: an Introduction to the Study of Latin Inscriptions, University of Chicago Press (1927).
 T. Robert S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, American Philological Association (1952–1986).
 Oxford Classical Dictionary, N. G. L. Hammond and H. H. Scullard, eds., Clarendon Press, Oxford (Second Edition, 1970).
 Timothy J. Cornell, The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000–264 BC), Routledge, London (1995).
.

Articles connexes 

 Liste des dictateurs romains
Musées du Capitole
 Palais des Conservateurs

Lien externe 
 Musée du Capitole

Épigraphie latine
Historiographie romaine